Regentschap in Indonesië
 Lamongan (regentschap), een regentschap in de provincie Oost-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Lamongan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Lamongan (stad), hoofdstad van het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Lamongan (Kaligondang), een plaats in het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Lamongan (Arjasa), een plaats in het regentschap Situbondo in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Lamongan, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java
Vulkaan in Indonesië
 Lamongan (vulkaan), een vulkaan op het eiland Java